Такая — японская фамилия. Известные носители:

 Такая, Нацуки (род. 1973) — японская мангака.
 Такая, Хироюки (род. 1977) — японский боец ММА.